Kudus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Kudus, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Kudus (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Kudus, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar